Dinosaur King, un dessin animé
 Dinosaur King (jeu vidéo)
 Dinosaur King: Evolution, une série de jeu de cartes